Vladimir Grigorievitch Proskourine (en ) est un joueur puis entraîneur de football soviétique et russe né le  à Voronej et mort le .

Il est surtout connu pour avoir terminé meilleur buteur du championnat d'URSS lors de la saison 1969 avec 16 buts (à égalité avec les joueurs Dzhemal Kherkhadze et Nikolaï Osyanin) sous les couleurs du SKA Rostov.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 SKA Rostov
 Finaliste de la Coupe d'Union soviétique en 1969.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur russe
Joueur du FK Fakel Voronej
Joueur du SKA Rostov
Joueur du FK Spartak Moscou
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur russe de football
Entraîneur du FK Fakel Voronej
Naissance en janvier 1945
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Voronej
Décès en juillet 2020
Décès à 75 ans